Matt McGrath – atleta statunitense
 Matt McGrath – attore statunitense